Сан Мигел Буенависта има више значења:

 Сан Мигел Буенависта (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Куаксомулко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Мигел Буенависта (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику